Manuel Fettner (ur. 17 czerwca 1985 w Wiedniu) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant SV Innsbruck Bergisel. Srebrny indywidualnie na skoczni normalnej oraz złoty w drużynie męskiej medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022. Drużynowy złoty medalista mistrzostw świata z 2013 i brązowy z 2017, a także brązowy medalista Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2016. Wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz zimowej uniwersjady.

Przebieg kariery 
2 stycznia 2000 po raz pierwszy w karierze wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Innsbrucku, lecz zajął 51. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym. Rok później w Innsbrucku zdołał zakwalifikować się do konkursu i zajął w nim 44. lokatę. Dwa dni później w Bischofshofen ukończył zawody na 5. miejscu. Było to jego jedyne punktowane miejsce w sezonie 2000/2001.

W lutym 2001 zdobył dwa srebrne medale mistrzostw świata juniorów w Karpaczu – indywidualnie oraz z drużyną. Po sezonie 2001/2002 stracił miejsce w kadrze austriackiej. Przez kolejnych kilka sezonów startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. W 2005 i 2007 zdobył w sumie 4 medale zimowej uniwersjady, w tym 3 złote (wygrał konkursy indywidualne na skoczni normalnej i dużej w 2005 oraz drużynowy dwa lata później).

29 grudnia 2010 w Oberstdorfie po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując 3. lokatę. W klasyfikacji 59. Turnieju Czterech Skoczni zajął 4. miejsce. Został powołany do reprezentacji Austrii na mistrzostwa świata w Oslo, choć ostatecznie nie wystąpił w ani jednym konkursie.

W marcu 2023 w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy, skacząc 243 metry podczas treningu przed kwalifikacjami do Pucharu Świata i turnieju Raw Air.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Fettnera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Fettnera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Fettnera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Fettnera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Fettnera na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Fettnera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 14 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa  w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Odznaczenia 
 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich – 2013

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona skoczka

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Ludzie urodzeni w Wiedniu 
Urodzeni w 1985